Oberschelp ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Oberschelp (* 1997), deutscher Musiker, siehe O’Bros
 Arnold Oberschelp (* 1932), deutscher Mathematiker und Logiker
 Friedrich Oberschelp (1895–1986), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Jürgen Oberschelp (* 1938), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Klaus Oberschelp (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Malte Oberschelp (* 1968), deutscher Sachbuchautor
 Martin Oberschelp (* 1956), deutscher New Age-, Ambient- und World-Musiker, siehe Kamal (Musiker)
 Maximilian Oberschelp (* 1996), deutscher Musiker, siehe O’Bros
 Reinhard Oberschelp (* 1936), deutscher Autor, Herausgeber und Bibliothekar
 Walter Oberschelp (* 1933), deutscher Mathematiker und Informatiker